25-й розіграш першості Угорщини і 2-й з часу введення професіоналізму. Чемпіоном у 11-й раз і втретє поспіль стала команда «Ференцварош» з Будапешта. Вдруге титул найкращого бомбардира сезону виграв нападник «Ференцвароша» Йожеф Такач з показником у 31 м'яч (раніше вигравав титул у сезоні 1925–26, виступаючи у складі клубу «Вашаш»). У порівнянні з попереднім сезоном, кількість команд-учасниць вищого дивізіону була розширена з 10 до 12. Завдяки цьому розширилась і географія змагань: вперше у елітному дивізіоні виступили представники міст Дебрецен і Мішкольц.

У Кубку Мітропи отримали змогу стартувати чемпіон країни «Ференцварош» і срібний призер «Хунгарія». «Ференцварош» у підсумку став переможцем турніру.

Володарем Кубку Угорщини 1928 року також став «Ференцварош», що зробив своєрідний хет-трик, здобувши перемоги у національних чемпіонаті і кубку, а також у міжнародному євротурнірі — Кубку Мітропи.

Підсумкова турнірна таблиця

Таблиця результатів

Перехідні матчі за право грати в лізі 1 
«Бочкаї» (Дебрецен) — «Турул» (Будапешт) — 1:1, 4:0

Склад чемпіона

Призери 
 «Хунгарія» : Ференц Фехер (19), Йожеф Уйварі (2), Янош Бірі (1); Дьюла Манді (20), Ференц Кочиш (20), Дьордь Олах (3); Йозеф Шнайдер (22), Габор Клебер (19.1), Бела Ребро (17), Генрік Надлер (3), Янош Кевеш (3), Лайош Вебер (1); Ференц Хірзер (22.22), Дьордь Шкварек (21.17), Моріц Хаар (15.6), Кальман Конрад (13.7), Рудольф Єні (13.4), Золтан Опата (12.5), Дьордь Орт (6.1), Йожеф Браун (5.2), Лерінц Трітц (3.1), Дьордь Мольнар (1). Тренер: Дьюла Фельдманн

 «Уйпешт» : Іштван Бенеда (17), Ласло Бачай (5); Йожеф Фогль (20.3), Ласло Штернберг (18), Карой Фогль (6.1); Ференц Боршаньї (21.1), Лайош Лутц (19), Йожеф Петер (14), Лайош Буза (3), Йожеф Лутц (1); Альберт Штрек (22.8), Габор Сабо (22.10), Янош Віг (19.6), Іллеш Шпітц (16.13), Паль Явор (16.8), Іштван Авар (11.6), Міхай Сагер (5.3), Вільмош Дан (5.2), Йожеф Ембер (2). Тренер: Імре Пожоньї

Найкращі бомбардири

Найкращий гравець року

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини 1927-28 на rsssf.com 
 Чемпіонат Угорщини 1927-28 на magyarfutball.hu  
 Чемпіонат Угорщини 1927-28 на mla.hu 
 Повна статистика сезону 

Угорщина
Угорщина
1928